Die Trophée Jean Rougeau () ist eine Trophäe der Québec Major Junior Hockey League. Sie wird seit der Saison 1969/70 jährlich an die punktbeste Mannschaft der regulären Saison vergeben. Die Trophäe wurde nach Jean Rougeau benannt, der von 1981 bis 1983 in der Funktion als Ligapräsident tätig war.

Gewinner

Quelle 
 Québec Major Junior Hockey League Guide 2011–2012, S. 228

LHJMQ-Trophäe